est une expression anglaise signifiant « amoureux du rock ». Elle peut faire référence à :

 , album du groupe anglais  sorti le  ;
 Lovers' Rock, film taïwanais de  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .